Cacciatori di teste – popolazioni dedite alla conservazione delle teste del nemico ucciso
 Cacciatori di teste (Headhunters) – romanzo di John King del 1997
 Cacciatori di teste (Chasseurs de têtes) – romanzo di Michel Crespy del 2000
 Cacciatori di teste (The Headhunters) – romanzo di Peter Lovesey del 2008